Belén Gualcho kan syfta på:

Honduras 

 Belén Gualcho (kommun), Departamento de Ocotepeque, 
 Belén Gualcho (ort), Departamento de Ocotepeque,